Chinese Volleyball League 2006-2007 – torneo di pallavolo femminile
 Chinese Volleyball League 2006-2007 – torneo di pallavolo maschile